Pierre Morin (1531-1608), bibliste français ;
 Pierre Morin, (fl. 1650-1690), jardinier français ;
 Pierre-Nicolas Morin (1756-1827), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Pierre-Théodore Morin (1782-1846), homme politique français ;
 Pierre Morin (1901-1962), acteur français.